Сен-Жорж-дю-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Сен-Жорж-дю-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Сен-Жорж-дю-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеі-де-ла-Луар, департамент Сарта